

Geografia 
 Agder –  contea e distretto tradizionale della Norvegia
 Aust-Agder – contea storica norvegese situata nel sud del paese
 Contea Agder – contea norvegese
 Vest-Agder – contea storica norvegese situata nel sud del paese

Persone 
 Åsa Haraldsdottir di Agder – semi-leggendaria regina vichinga di Agder, madre di Halfdan il Nero e nonna di Harald I di Norvegia